Хромальвеоляти (Chromalveolata) — велика група еукаріот. У деяких системах мала статус піддомена або надцарства. Згодом виявилася немонофілетичною.

Історія 
Таксон запропонував у 1981 році британський біолог Томас Кавальє-Сміт. 

До групи включали морфологічно різноманітних протистів, що мали лише дві спільні характеристики:
 наявність целюлози у клітинній стінці;
 спільне (як тоді вважалося) походження пластид.

У класифікацію таксон ввели у 2005 році як супергрупу. До нього включали страменопілів, альвеолят, криптофітові та гаптофітові водорості. 
Укладачі класифікації зазначили, що супергрупа такого складу може бути немонофілетичною. 

2007 року було опубліковано дослідження, що страменопіли та альвеоляти далекі від криптофітових та гаптофітових водоростей, але близькі до ризарій (яких до супергрупи не включали). Клада страменопілів, альвеолят та ризарій отримала назву SAR (Burki et al., 2007) (або Harosa Cavalier-Smith, 2010). Станом на 2018 рік монофілетичність SAR була добре підтверджена й отримала загальне визнання.

Філогенія 
Кладограма хромальвеолят та їхніх родичів за однією зі старих систем. Найближчими родичами хромальвеолят вважалися архепластиди:

Примітки

Посилання 
 Tree of Life Eukaryotes 

Таксономічні категорії